Barcelona Open Banc Sabadell 2012 — 60-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2012 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Сантьяго Гонсалес и  Скотт Липски

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Лидер местного тенниса провёл очередной уверенный грунтовый турнир и впервые больше пяти геймов за матч проиграл лишь в финале, где не без труда, но переиграл соотечественника Давида Феррера. В отличие от Рафаэля, Давид для выигрыша своей половины турнира приложил куда больше усилий, переиграв в сложных матчах сначала Фелисиано Лопеса, а затем Милоша Раонича.

В парном разряде сильнейшей стала четвёртая пара посева — Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский, все свои матчи в соревновании выигравшая на решающих тай-брейках, включая матч со своими наиболее статусными соперниками — вторым альянсом посева в лице Максима Мирного и Даниэля Нестора в полуфинале. Прошлогодние чемпионы парного турнира пробовали свои силы в составе разных команд, но даже в полуфинал не пробились.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Давида Феррера со счётом 7-6(1), 7-5.
 Надаль выигрывает свой 7-й титул на турнире в Барселоне и 48-й в карьере в основном туре ассоциации.
 Феррер уже 6-й раз уступает Надалю в решающем матче и 4-й раз на турнире в Барселоне.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Г. Гарсия
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= О. Рохус
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= А. Брюгес
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р. Фара
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Д. Гоффен
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= П. Андухар
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= М. Гранольерс
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ф. Жил
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ж. Соуза
| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= И. Куницын
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Ханеску
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Машаду
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Г. Гарсия
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Р. Фара
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= П. Андухар
| RD2-score04-1=68
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Ф. Жил
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ж. Соуза
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Ханеску
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Я. Типсаревич
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Р. Фара
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ф. Жил
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Я. Типсаревич
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Я. Типсаревич
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский''' обыграли  Марселя Гранольерса /  Марка Лопеса со счётом 2-6, 7-6(7), [10-8].
 Фирстенберг и Матковский выигрывают 1-й титул в сезоне 12-й титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гранольес и Лопес уступают 2-й совместный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 500

 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2012 года
2012
Спортивные соревнования в Барселоне